Stand har flere betydninger:

 I jagtterminologi er at stå stand betegnelsen for en hund, der står som stivnet grundet stærk fært fra trykkende vildt.
 Stand (udstilling) – en virksomheds eller organisations afdeling på en udstilling.
 Stand (samfundsgruppe) – en samfundsmæssig gruppe.
 The Stand – Roman af Stephen King fra 1978, filmatiseret som TV-miniserie